El término deducción puede referirse a:
 deducción, el argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas;
 teorema de la deducción;
 deducción natural;

En las matemáticas
 deducción de la fórmula de Bhaskara, la demostración de La fórmula que permite determinar las raíces de un polinomio de segundo grado;

En fiscalidad 
 deducción fiscal;
 deducciones fiscales I+D+i, un tipo de deducción fiscal.